Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Ágnes Szávay remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Timea Bacsinszky et Tathiana Garbin.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2010
Budapest
Sport en Hongrie en 2010
Tennis en juillet 2010